Конкина — женская форма русской фамилии Конкин. 

 Известные носители  
 Конкина, Анастасия Александровна (род. 1993) — российская дзюдоистка.
 Конкина, Анна Фёдоровна (род. 1947) — заслуженный мастер спорта СССР (велоспорт).
 Конкина, Варвара Ивановна (1868—1938) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.